Lommatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommatjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Lommatjärnen (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Lommatjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Lommatjärnen (Stora Lundby socken, Västergötland, södra), sjö i Lerums kommun, 
Lommatjärnen (Stora Lundby socken, Västergötland, norra), sjö i Lerums kommun, 
Stora Lommatjärnen, sjö i Marks kommun,

Se även
Lommetjärn
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn